Hr.Ms. Gelderland (1900), een Nederlands pantserdekschip van de Hollandklasse.
 Hr.Ms. Gelderland (1951), een Nederlandse onderzeebootjager van de Hollandklasse.